Шаффрат, Кристоф (1709 или 1710/1711 — 1763 год) — немецкий композитор, музыкальный педагог и клавесинист эпохи барокко.
 Шаффрат, Михаэла (род. 1970) — немецкая актриса, которая стала известна в Германии как порноактриса под псевдонимом Gina Wild.